Александар Живковић је име које може да се односи на:

 Александар Живковић, пензионисани генерал-потпуковник Војске Србије
 Александар Живковић (економиста), српски економиста и редовни професор Економског факулета Универзитета у Београду
 Александар Живковић (фудбалер, 1977), српски фудбалер
 Александар Живковић (фудбалер, 1912), југословенски и хрватски фудбалер